Нанкин 2009 — второй турнир серии Гран-при среди женщин 2009—2010 годов, проходил в Нанкине с 26 сентября по 10 октября.

Регламент турнира 
Контроль времени: 1,5 часа на первые 40 ходов, 30 минут на окончание партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го хода.

Участницы

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 

Международные соревнования по шахматам в Китае
2009 год в шахматах
Сентябрь 2009 года
Октябрь 2009 года
Международные спортивные соревнования в Нанкине
Спорт в Китае в 2009 году